Red Sunset () — третий студийный альбом лазер-группы Flame of Life и первый с участием ударника the Cowboy. Диск был выпущен 25 декабря 2019 года на независимом лейбле CD Baby. Промосинглы с альбома — «Red Sunset», «Accumulator», «You Like It Hard», «Fortress» и «Clash» вышли 5 сентября 2019 года.

Список композиций

Участники записи 
 Fazer — вокал
 Dead Flower — бас-гитара
 The Cowboy — ударные
 The Bottle — гитара
 Arxonix — диджей

Музыкальный стиль 
Альбом выдержан в стиле лазер, как и предыдущий, хотя было отмечено влияние панк-рока. С приходом участника The Cowboy в 2019 году на пластинке появились ударные. По мнению журнала «Stepkid», лирическая подача новых песен Flame Of Life схожа с Korn, а синтезаторное звучание инструментала напоминает New Order, но с уклоном в сторону индастриала и метала. Песни «Accumulator» и «Violet Native» можно охарактеризовать как авангард, а звуковые переходы в «Race» напоминают переключение между уровнями в видеоигре. Гуттуральный вокал в «Fortress» добавляет элемент панк-рока, а в инструментальной составляющей композиции читается влияние ню-метала.

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы 2019 года